Kužel je české příjmení, které nosí tyto osobnosti:

 Karel Kužel (1899–???), český fotbalista
 Lukáš Kužel (1991), český hokejista
 Petr Kužel (1962–2021), český politik a podnikatel
 Václava Kuželová (1939), československá politička KSČ
 Vladislav Kužel (1898 – 1965), český malíř a pedagog v Turnově, autor knihy Český šperk